Le terme Cristeros peut faire référence à :
 la Guerre des Cristeros, soulèvement des paysans mexicains contre leur gouvernement anticatholique entre 1926 et 1929 ;
 les martyrs de la guerre des Cristeros, des prêtres et laïcs morts au cours de la Guerre des Cristeros ;
 Cristeros, un film historique basé sur la Guerre des Cristeros, réalisé par Dean Wright et écrit par Michael Love, sorti en 2012 au Mexique, au Chili et aux États-Unis, et en 2014 en France.